Серге́й Алекса́ндрович Лунке́вич (; 1934, Кишинёв — 1995, там же) — молдавский, советский дирижёр, скрипач, композитор, актёр, фольклорист. Народный артист СССР (1976).

Биография 
Сергей Лункевич родился 29 апреля 1934 году в Кишинёве, в семье водителя трамвая и кондукторши. Первые уроки игры на скрипке получил у музыкального педагога Наума Исааковича Вилика (1896—1942), ученика Леопольда Ауэра.

В 1941 году вместе с родителями был выслан в Казахстан. После войны вернулся в Кишинёв (отец оставался на поселении).

До 1953 года учился в музыкальной школе-десятилетке им. Е. Коки у Г. И. Гершфельда в Кишинёве. В 1957 году окончил Кишинёвскую консерваторию (ныне Академия музыки, театра и изобразительных искусств) по классу скрипки у М. Е. Унтерберга (начинал обучение у И. Л. Дайлиса), в 1958 году — по классу дирижирования и композиции у Б. С. Милютина.

В 1955—1957 годах — скрипач симфонического оркестра Молдавской филармонии (ныне Национальная филармония имени Сергея Лункевича).

С 1958 года — 1-й скрипач, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра народной музыки Ансамбля песни и танца «Флуераш» Молдавской филармонии, сменив на этом посту композитора Д. Г. Федова.

Гастролировал с оркестром за рубежом в многих странах мира.

Собиратель молдавского фольклора, известный как талантливый интерпретатор молдавской народной музыки. Его называли «последним лэутаром».

Ему принадлежат сочинения и аранжировки для оркестра народных инструментов (в том числе пьесы «Тоска цыгана» (1962), «Ынвыртита Игната» (1963), «Липканская сырба» (1965), «Памяти Виктора Хары» (1971), песни, музыка к кинофильмам.

Скончался 15 августа 1995 года в Кишинёве. Похоронен на Центральном (Армянском) кладбище. Бронзовый барельеф на могиле музыканта был разрушен в конце 1990-х годов. Впоследствии установлен новый гранитный памятник.

Семья 
 Первая жена — Изольда Борисовна Милютина (род. 1932), молдавский и израильский музыковед. Доктор искусствоведения. Заслуженный деятель искусств Молдовы. Выпускница (1955) и преподаватель (с 1974 — заведующая кафедрой композиции и музыковедения) Кишинёвской консерватории им. Г. Музическу. Руководитель отдела музыковедения АН Молдавской ССР. Автор альбома-монографии «Дойна» (Кишинёв: Hyperion, 1990), воспоминаний «Между прошлым и будущим» (Тель-Авив: Gutenberg, 2005). Живёт в городке Бат-Ям (Израиль).
 Старшая дочь — Ирина Сергеевна Лункевич, пианистка, преподаватель Академии музыки и танца им. Рубина в Иерусалиме.
 Внучка — Дарья Лункевич, живёт в Иерусалиме.
 Тесть — Борис Семёнович Милютин (1905—1993), молдавский дирижёр. Народный артист Молдавской ССР (1985). Выпускник Ленинградской консерватории (1936). Дирижёр первого симфонического оркестра Молдавии в Тирасполе (1936), с 1940 и с 1945 года — в Кишинёве.
 Вторая жена — Нина Ивановна Лункевич (урожд. Ионашку), ведущая программы ансамбля «Флуераш».
 Младшая дочь — Ольга Сергеевна Лункевич, пианистка, погибла 17 апреля 2004 года в автокатастрофе.
 Внук — Владимир Владимирович Лункевич, юрист, живёт в Киеве.
 Брат — Виктор Александрович Лункевич, математик, доцент Кишинёвского политехнического института.

 Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1959)
 Народный артист Молдавской ССР (1966)
 Народный артист СССР (1976)
 Государственная премия Молдавской ССР (1967) — за концертную программу, посвящённую 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, и высокое мастерство исполнения сольных номеров этой программы
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1960 и 1967)
 Орден Дружбы Народов (1985)
 Орден Республики (1993)

 Фильмография 

 Роли в кино 
  — Марианна — Эрнст  — Лаутары — Тома Алистар Композитор 
  — Красные поляны (совм. с И. Бурдиным)

 Память 
 В 2003 году Молдавской филармонии было присвоено имя Сергея Лункевича.
 В Кишинёве, на доме по улице Штефан чел Маре, где жил С. Лункевич со своей семьёй, прикреплён барельеф в память о нём.
 Публикации 
 С. Лункевич. Чтобы похожа была на тебя: Для смешанного хора без сопровождения / Обработка для хора Вас. Мунтяна; Слова Е. Кримерман. — Кишинёв: Тимпул, 1971. — 10 с.
 С. Лункевич''. Похоже на тебя: Для духового оркестра / Оркестровка А. Дорина. Слова Е. Кримермана. — Кишинёв: Тимпул, 1976. — 23 с.

Примечания

Ссылки 
 К 70-летию С. А. Лункевича

Родившиеся в Бессарабии
Выпускники Кишинёвского института искусств
Академические музыканты Молдавии
Академические музыканты СССР
Народные артисты Молдавской ССР
Заслуженные деятели искусств Молдавской ССР
Этнографы СССР
Этнографы Молдавии